Булункан  () — топоним в России якутского происхождения.

 Булункан — мыс на западном берегу бухты Тикси, координаты 71°38'	128°56’.
 Булункан — залив, вдаётся в западный берег бухты Тикс и моря Лаптевых, координаты 71°39'	128°53’.
 Булункан — река, левый приток р. Лена, координаты 70°46'	127°30'.

Примечания